Pyrops är ett släkte av insekter. Pyrops ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lyktstritar
Pyrops